Sündersbühl (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Sündersbühl (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg